Открытый чемпионат Швеции 2011 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и международной серии WTA для женщин.

Соревнование традиционно проводится на открытых травяных кортах в Бостаде, Швеция.

Женские соревнования прошли с 4 по 10, мужские — с 11 по 17 июля.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Николас Альмагро
 в женском одиночном разряде —  Араван Резаи
 в мужском парном разряде —  Роберт Линдстедт и  Хория Текэу
 в женском парном разряде —  Хисела Дулко и  Флавия Пеннетта

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 

 Робин Сёдерлинг обыграл  Давида Феррера со счетом 6-2, 6-2.
 Сёдерлинг выигрывает свой 4-й титул в году и 10-й за карьеру на соревнованиях мирового тура. На этом турнире он победил во второй раз (первый раз в 2009 году).
 Феррер в 5й раз вышел в финал одиночного турнира на соревнованиях ассоциации в году и 24й в карьере.

Женщины. Одиночный турнир 

 Полона Херцог обыграла  Юханну Ларссон со счётом 6-4, 7-5.
 Херцог выигрывает первый титул в своей карьере на соревнованиях мирового тура.
 Ларссон вышла во 2-й финал в соревнованиях ассоциации за карьеру.

Мужчины. Парный турнир 

 Роберт Линдстедт /  Хория Текэу обыграли  Симона Аспелина /  Андреаса Сильестрёма со счётом 6-3, 6-3.
 Линдстедт выигрывает свой 2-й в году и 12-й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Текэу выигрывает свой 2-й в году и 9-й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Линдстедт и Текэу побеждают на этом турнире второй год подряд.

Женщины. Парный турнир 

 Лурдес Домингес Лино /  Мария Хосе Мартинес Санчес обыграли  Нурию Льягостера Вивес /  Аранчу Парра Сантонха со счётом 6-3, 6-3.
 Домингес Лино выигрывает свой 1-й в году и 4-й за карьеру парный титул на соревнованиях ассоциации.
 Мария Хосе Мартинес Санчес выигрывает свой 2-й в году и 15-й за карьеру парный титул на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Швеции по теннису
 Мировой Тур ATP 2011
 WTA Тур 2011
 Тур ATP 250
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт мужского турнира
 Официальный сайт женского турнира
 
 Профиль турнира на сайте WTA

Швеция
Теннис
Июль 2011 года
2011
Международные спортивные соревнования в Бостаде